Прюньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 28 км на схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 236 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 535,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Прюньє на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Прюньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр